Mirgeš, selo na sjeveru Bačke, AP Vojvodina, Srbija
 Mérges (Mađarska), selo u Đursko-mošonjsko-šopronjskoj županiji u Mađarskoj
 Mérges, dio Jankovca u Mađarskoj
 Mérges, dio Püspökladánya u Mađarskoj